|}

Die Bahnstrecke Tiszavasvári-Tiszalök ist eine normalspurige Eisenbahnstrecke im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg in Ungarn. Sie führt mit einer Länge von etwa acht Kilometern von Tiszavasvári nach Tiszalök.

Geschichte 
Die Bahnstrecke wurde am 16. Juli 1897 als Flügellinie der Lokalbahngesellschaft Tiszapolgár-Nyíregyháza HÉV eröffnet, nachdem die in Tiszavasvári (bis 1953 Büdszentmihály) weiterführende Strecke nach Debrecen bereits 1886 durch die Eisenbahngesellschaft Debrecen-Hajdúnánási HÉV in Betrieb genommen worden war.

Streckenbeschreibung 
Die Strecke führt zunächst am östlichen Stadtrand von Tiszavasvári entlang und verläuft dann in nördlicher Richtung nach Tiszalök.

Galerie

Weblinks 
 MÁV-Fahrplan der Kursbuchstrecke 109 Debrecen–Tiszalök (2022) (PDF; 91 kB)
 
 Bilder der Betriebsstellen auf vasutallomasok.hu

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Ungarn
Bahnstrecke TiszavasvariTiszalok